Brandt er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Enevold Brandt
 Fredrik Peter Brandt
 Mogens Brandt
 Peter Brandt
 Willy Brandt
 Aage Brandt

Efternavne